Voici la liste des planètes mineures numérotées de 259001 à 260000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 259001 à 260000

259001-259100

259101-259200

259201-259300

259301-259400

259401-259500

259501-259600

259601-259700

259701-259800

259801-259900

259901-260000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000